Die Saison 2017 der German Football League 2 war die 36. Saison der GFL 2, der zweithöchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Platzierung und Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der GFL

Die Rhein-Neckar Bandits waren zwar nach dem Abstieg aus der GFL sportlich für die Teilnahme an der GFL 2 Süd qualifiziert, jedoch zerfiel die 1. Mannschaft nach dem Abstieg, so dass kein spielfähiges Team mehr zustande kam. Aus diesem Grund entschied man sich zu einem Neustart mit der bisherigen 2. Mannschaft sowie den verbliebenen Spielern aus der 1. Mannschaft in der niedrigsten Spielklasse, der Kreisliga Baden-Württemberg. Daher bestand die GFL 2 Süd nur aus sieben Mannschaften und es gab nur einen sportlichen Absteiger am Saisonende.

Statistik

Abschlusstabellen

GFL 2 Nord 

Erläuterungen:  = Relegation 1. Liga;  = Abstieg in die Regionalliga

GFL 2 Süd 

Erläuterungen:  = Relegation 1. Liga;  = Abstieg in die Regionalliga

Relegation zum Aufstieg in die GFL

Nord 

In beiden Spielen setzte sich der Nordmeister der GFL 2 klar durch und konnte sich damit sportlich für die Saison 2018 in der 1. Liga Nord qualifizieren. Die Potsdamer feierten mit dem Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Süd 

Nachdem die Saarland Hurricanes das Hinspiel noch für sich entscheiden konnten, setzten sich im Rückspiel die Kirchdorf Wildcats durch und stiegen aufgrund des deutlichen Sieges erstmals in ihren Vereinsgeschichte in die GFL auf.

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

2017
American-Football-Saison 2017